ISFF steht für:
 Institut für Schauspiel, Film- und Fernsehberufe, öffentlich-rechtliche Einrichtung an der Volkshochschule Berlin Mitte
 Institut für Suchtforschung an der Fachhochschule Frankfurt am Main, dortige wissenschaftliche Einrichtung
 Intergraph Standard File Formats, offengelegte Dateiformate von Intergraphs raumbezogenen Informationsmanagementsystemen

Abkürzung